

Saint chrétien 

 Crépin et Crépinien de Soissons, martyrs au , fête le 25 octobre

Toponymes  

 Saint-Crépin, commune française des Hautes-Alpes  ;
 Saint-Crépin, commune française de la Charente-Maritime ;
 Saint-Crépin, ancienne commune française de la Dordogne, auj. intégrée à Saint-Crépin-et-Carlucet ;
 Saint-Crépin-aux-Bois, commune française de l'Oise ;
 Saint-Crépin-d'Auberoche, commune française de la Dordogne ;
 Saint-Crépin-de-Richemont, commune française de la Dordogne ;
 Saint-Crépin-et-Carlucet, commune française de la Dordogne ;
 Saint-Crépin-Ibouvillers, commune française de l'Oise.